Григорий Петрович Андреев:
 Андреев, Григорий Петрович (1855 — после 1885) — народоволец.
 Андреев, Григорий Петрович (1908—1981) — народный комиссар внутренних дел Карело-Финской ССР.